Midas - personagem da mitologia grega
 Movimento Internacional em Defesa dos Animais - associação portuguesa defensora dos direitos dos animais
 MIDAS ou MiDAS Missile Defense Alarm System

Localidades 

 Midas (Nevada) - cidade semi-fantasma

Desambiguação